Maderno ist der Familienname folgender Personen: 
 
 Alfred Maderno (1886–1960), österreichischer Schriftsteller
 Andrea Maderno (1618–1662) Pfarrer von Moosbrunn 
 Carlo Maderno (1556–1629), italienischer Baumeister, Bruder von Stefano
 Pietro Maino Maderno (1592–1653), Hof-Bildhauer in Wien und Kaisersteinbruch.
 Stefano Maderno (1575–1636), italienischer Bildhauer

siehe auch:
 Toscolano-Maderno, ein Ort am Westufer des Gardasees